Haislip ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Haislip (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wade H. Haislip (1889–1971), US-amerikanischer General